Джина Л. Гершон (; род. 10 июня 1962, Лос-Анджелес) — американская актриса, певица и писательница.

Биография 
Родилась 10 июня 1962 в Лос-Анджелесе в еврейской семье. Стать актрисой мечтала с детства и решила получить хорошее актёрское образование. В школе Беверли Хиллз училась с будущим музыкантом и певцом Ленни Кравицем. Затем она уехала в Сан-Франциско и поступила в Американскую консерваторию, где изучала актёрское мастерство и танцы. После окончания Нью-Йоркского университета играла в театрах. Выступила одним из основателей нью-йоркского филиала театра Naked Angels.

Джина трижды выступала на Бродвее: в роли Салли Боулз в мюзикле «Кабаре», в роли Рози Алварес в мюзикле «Пока, пташка», а также в мюзикле «Боинг-Боинг».

В 1988 году Джина Гершон снялась в драме «Коктейль» с Томом Крузом, но наиболее яркие роли актриса сыграла в середине 1990-х годов — в паре с Элизабет Беркли в скандальной картине Пола Верхувена «Шоугёлз» (1995) и у сестёр Вачовски в триллере «Связь», где её партнершей была Дженнифер Тилли.

В 2008 году журнал Vanity Fair опубликовал статью, где утверждалось, что Гершон состояла в любовной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Юристы Джины Гершон начали подготовку судебного иска против журнала, заявив, что актриса всего в трёх случаях находилась с Клинтоном в одном помещении, где при этом присутствовали десятки или сотни людей. Сам Клинтон также опроверг заявления о сексуальных отношениях с Гершон и назвал журналиста Vanity Fair «слизняком».

В сериале «Дурнушка», показанном на телеканале ABC, играла роль Фабии, которая является пародией на Донателлу Версаче.

В 2011 году актрису можно было увидеть в детективном триллере «Киллер Джо» с Мэттью Макконахи, в 2012 году — в подростковой мелодраме «Лето. Одноклассники. Любовь» с Майли Сайрус. В 2014 и 2015 году Гершон появлялась в сериалах «Элементарно» и «Хор», а в 2018 году сыграла Кэти, жену Рона (в исполнении Гари Коула) в комедии «Секса не будет!!!». В третьем сезоне телесериала «Ривердейл» актриса исполнила роль Глэдис Джонс.

В 2020 году Джина сыграла главную женскую роль комедии Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина». Её коллегами по картине стали Уоллес Шон и Луи Гаррель. Лента повествует о женатой паре, которая, оказавшись на кинофестивале в Сан-Себастьяне, теряет грань между реальностью и кино.

Фильмография 

{{ВФильме|2007||Что такое любовь|What love is|

Примечания

Ссылки 

Выпускники колледжа Эмерсон
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США